Pistoia kan syfta på:
 Pistoia, kommun i Toscana, Italien
 Pistoia (provins), provins i Toscana, Italien
 Pistoiasynoden, en synod 1786